María de la Fuente puede referirse a:

María de la Fuente (actriz) (1983 - ), actriz mexicana de televisión.
María de la Fuente (cantante) (1918 - 2013), cantante y actriz argentina.